Леска́р () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6419. Всего в кантон Лескар входили 14 коммун, из них главной коммуной являлась Лескар.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 35 948 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Лескар на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи